Paroodectes (Пароодектес — „близак Оодектесу”) је изумрли род плацентални сисара из кладуса Carnivoraformes, који је у периоду средњег еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Paroodectes feisti је по величини достизала димензије данашње домаће мачке и тежила је око 0,602 kg. Ова врста се кретала плантиградно и по свом изгледу је наликовала на куне, мунгосе, цибетке и ракуне.

Понашање и палеоекологија 
Врста Paroodectes feisti је била мали предатор прилагођен пењању по дрвећу, који је у прошлости Европе настањивао мочваре и кишне шуме. Овдје је ова врста вребала и ловила свој плијен у крошњама дрвећа из засједе. Ова врста се највјероватније хранила инсектима, глодарима и малим приматима, али и са воћем и јајима.

Систематика

Историја класификације 
Род Paroodectes је у прошлости био уврштаван унутар изумрле породице Miacidae, али је касније препознат као представник кладуса Carnivoraformes.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Paroodectes.

Временска распрострањенст рода Paroodectes унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes
 Miacidae

Референце 

†
Изумрли сисари Европе